

Biografia 
Ialenti frequentò il convitto Mario Pagano "Prospettiva di luce" a Salerno e successivamente l'Accademia di Brera di Milano ma già all'età di sedici anni aveva allestito per la prima volta una mostra personale a Campobasso. Nel 1955 aprì una Galleria Studio a Milano in via Maiocchi, 28. Nel 1973 espose per la prima volta a Milano alla Galleria degli Artisti riscuotendo grandi successi tra critici come Carlo Franza ed artisti famosi come il pittore Remo Brindisi col quale iniziò poi una fervente collaborazione. Molteplici le personali nel corso degli anni in Italia ed all'estero in spazi espositivi di prestigio come la Galleria Mouffe di Parigi. Nel 2006 espose presso la sede del Parlamento Europeo a Strasburgo, dove conobbe Lombardi Simone Presidente della Associazione Europea Diritti Persone Disabili.
Dal 2011 al 2018 Antonio Ialenti è stato testimonial in favore dell'Associazione Europea Diritti Persone Disabili e insieme al Presidente in carica Lombardi Simone , oltre a condividere la medesima passione per l'arte è stato promotore per la sensibilizzazione dei diritti fondamentali delle persone disabili.
Scomparve a Varzi, dove aveva trascorso serenamente gli ultimi anni della sua vita, nel mese di marzo del 2018: in precedenza aveva vissuto per qualche tempo a Los Angeles, vendendo i suoi quadri a Carmel-by-the-Sea, nella penisola di Monterey. A Monterey il maestro Ialenti ha realizzato 10 dipinti che a differenza dei  centinaia precedenti , sono gli  unici  a  riportare  sul retro della tela  in forma strettamente olografa , autentica da lui attribuita relativa alla vendita ,  nonché il nome del commissionante e sempre su certificato autografo ne ha riportato  la quotazione e il valore della vendita con gli estremi titolari  dell’opera in oggetto.
Tali opere sin dalla loro realizzazione  hanno visto valori di quotazione molto elevati. Le quotazioni andavano dai 5 ai 9 mila euro cadauna. Questa sorta di distinzione  fu  appositamente voluto dal Maestro Ialenti , poiché furono le sue ultime dieci opere che si era prefissato di realizzare e che creò, nonché furono le uniche appositamente commissionate e non vennero date in vendita a case d'asta. 
Si può dire che questa sorta di strategia o di scelta personale non venne assolutamente  condivisa dagli estimatori e dai possessori delle sue opere precedenti, ma per l’artista fu un chiaro segno interiore di forte cambiamento e di introspezione verso il futuro che sapeva essere molto breve. 
A parte queste due differenze , è da ricordare che il Maestro ha dipinto queste ultime sue dieci opere in dieci momenti molto particolari della Sua permanenza a Carmel by the sea.
Altra inusuale particolarità , è che  queste  10 opere a tiratura limitata , sono state commissionate in precedenza alla sua partenza per Carmel by the Sea. La permanenza nella baia di Monterey fece pervenire al Maestro il meglio della sua creatività.
Le 10 opere di Carmel by the Sea rappresentano  pertanto una linea creativa alla quale il maestro, ha voluto dare una connotazione diversa da tutte le altre opere create in precedenza, un valore aggiunto alla opere alle quali ha attribuito lui stesso delle quotazioni,  non seguendo il mercato delle vendite.
Da ricordare fra  queste uniche 10 opere dipinte nella penisola di Monterrey , le due  che sono intitolate “Marina molisana “ e “Marina toscana” che  sono state  scelte dall’artista e che sono state le ultime due e le uniche due queste 10 speciali opere ,   ad essere state esposte per oltre 6 mesi nella sede del Parlamento Europeo. 
Il Maestro Antonio Ialenti è stato sepolto nel cimitero di Binasco.

Stile 
Pittore paesaggista, fu sempre caratterizzato da una tecnica estremamente materica attinta a piene mani da Michele Cascella. Utilizzò con successo colori che accostano toni caldi e toni freddi in una commistione armonica di bellezza e naturalezza. I suoi paesaggi sono un continuo rimando alla sua terra, Campobasso e a luoghi della sua vita come la campagna di Varzi.

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Ialenti, Antonio
Studenti dell'Accademia di belle arti di Brera